Chuj může označovat:
 penis v polštině, ruštině i v některých dalších slovanských jazycích, někdy se převádí do češtiny bez překladu
 vulgárně nářečně hajzl, blbec, v tomto významu do češtiny proniklo z polštiny
 chuj, název pro dva indiánské jazyky mayské jazykové skupiny.

Reference